

Березовський міський округ — міський округ, Кемеровська область
 Березовський міський округ — міський округ, Свердловська область